

Єнджиховиці — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Єнджиховиці — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Єнджиховиці — село в гміні Шліхтинґова Всховського повіту Любуського воєводства
 Єнджиховиці — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства